San Miguel Tenango kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel Tenango (kommun), Oaxaca, 
 San Miguel Tenango, Puebla, ort, Zacatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar